służąca – pracownica zaliczana do służby domowej
 Służąca – film chilijsko-meksykański z 2009 roku
 Służąca – film południowokoreański z 2016 roku